ARE steht für:
 Arbeitsgemeinschaft Regionaler Energieversorgungsunternehmen, ein Zusammenschluss von regionalen Energieversorgungsunternehmen in Deutschland
 Akute respiratorische Erkrankungen, siehe Atemwegsinfektion
 Antibiotikaresponsiven Enteritis, siehe Dünndarmfehlbesiedlung
 Autorenkreis Rhein-Erft
 Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesbehörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft
 DKW ARe 175, Rennmaschine der DKW-Werke
 LAN Colombia, kolumbianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Vereinigte Arabische Emirate (ISO-3166-Länderkürzel)

AR-E steht als Abkürzung für:
 Entre Ríos (Provinz), ISO-3166-2-Code der argentinischen Provinz

Are steht für:
 Are, ehemalige Landgemeinde in Estland
 Are (Saaremaa), Dorf der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare, Estland
 Ar (Einheit), schweizerisch „Are“, ein Flächenmaß
 Burg Are, eine Burgruine aus dem Hochmittelalter in der Ortsgemeinde Altenahr, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Are Gymnasium Bad Neuenahr – Ahrweiler

Personen:

Vorname
 Are Waerland (1876–1955), finnisch-schwedischer Ernährungsreformer und Autor
Familienname
 Gerhard von Are (*um 1100; † 1169), Propst des St.-Cassius-Stiftes der Bonner Münsterkirche
 Vasco Are (1943–2001), italienischer Künstler

Åre steht für:
 Åre, Ort in Schweden
 Åre (Gemeinde), Gemeinde in Schweden

are steht für:
 Westliches Arrernte (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Arrernte (Sprache), Sprache der indigenen Arrernte in Zentral-Australien

Siehe auch:
 Aare
 Ahre
 Arae (Begriffsklärung)
 Areh (Begriffsklärung)

Abkürzung